

Architettura 
 Stadio Verino Zanutto – impianto sportivo di San Donà di Piave, nella città metropolitana di Venezia

Sport 
 Benito Zanutto – calciatore italiano